Merve Çağıran – attrice turca
 Musa Çağıran – calciatore turco
 Rahman Çağıran – calciatore turco